Blixtrör kan avse:

 Blixtrör – avger starkt ljussken under kort tid, se blixtlampa
 Blixtrör – resultatet av blixtnedslag i sandig mark, se fulgurit